

Patronyme 

 Les frères Farman :
 Dick Farman (1872-1940), ingénieur aéronautique.
 Henri Farman (1874-1958), pionnier de l'aviation et constructeur d'avions.
 Maurice Farman (1877-1964), coureur cycliste et automobile, pionnier de l'aviation avec son frère Henri, précité.
 Joe Farman (1930-2013), géophysicien britannique.
 Shah Farman, homme politique pakistanais.

Entreprises 
 Les avions Farman, construits par les frères Farman ci-dessus.
 Les lignes aériennes Farman, société d'exploitation et commerciale des avions Farman, compagnie fondatrice d'Air France en 1933.
 Les automobiles Farman, produites par les frères Farman.

Toponymes 

 La rue Henry-Farman dans le  de Paris.
 La pointe Farman, dans l'archipel des îles Kerguelen.